— город в Японии, находящийся в префектуре Нагасаки.

Географическое положение 
Город расположен на острове Гото в префектуре Нагасаки региона Кюсю. С ним граничит посёлок Синкамигото.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Птицей города считается Zosterops japonicus.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Нагасаки